Толстопа́льцево — железнодорожная станция Киевского направления Московской железной дороги в Москве. Находится в поселении Кокошкино Новомосковского административного округа. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По характеру основной работы является промежуточной, по объему выполняемой работы отнесена к 4-му классу.

На станции одна островная высокая пассажирская платформа. Останавливается большинство пригородных электропоездов. На станции формируются грузовые составы.

К югу от станции проходит граница Новомосковского и Западного округов Москвы, выход к району Внуково Западного округа, деревне и посёлку Толстопальцево, остановочный пункт автобусов.

Наземный общественный транспорт

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по станции Толстопальцево: на tutu.ru, на Яндекс. Расписаниях.

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Промежуточные станции
Станции 4 класса
Внуково
Железнодорожные станции и платформы Новомосковского административного округа
МЦД-4